Дми́трий Мона́хов:
 Монахов, Дмитрий Львович (род. 1959) — российский специалист в области дополнительного образования детей.
 Монахов, Дмитрий Петрович (1900—1944) — советский военачальник, генерал-майор.